Puttinati oder Putinati ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Puttinati (1801–1872), italienischer Bildhauer
 Francesco Puttinati (um 1775–1848), italienischer Medailleur und Bildhauer

Siehe auch:
 Putinatti